synoniem van touw
synoniem voor snoer
een al dan niet versierd lang deel waar je aan kan trekken, zie koord (textiel)
de koorde van een cirkel